Мамона — многозначный термин:

 Мамона (Маммона) — слово в Новом Завете, олицетворявшее богатство, земные блага.
 Мамона — персонаж поэмы Дж. Мильтона «Потерянный Рай», падший ангел.
  — польский мифологический персонаж, вредящий беременным, роженицам и новорождённым.
 Мамона, Патрисия (род. 1988) — португальская легкоатлетка, выступающая в тройном прыжке.

См. также 
 Мамон
 Мамоны